Сэр Аграве́йн,  — племянник короля Артура и рыцарь Круглого стола в Артуриане. Второй сын короля Лота Оркнейского и Моргаузы, родной брат Гавейна, Гахериса и Гарета. Единоутробный брат Мордреда. Родителями его матери были Игрэйна и Горлуа, она была родной сестрой Феи Морганы и Элейны и единоутробной сестрой короля Артура.

Именем сэра Агравейна назван астероид 9503 Агравейн (9503 Agrawain).

Роль в Артуриане 

Агравейн описывается как красивый мужчина и умелый боец, однако, в отличие от своих героических братьев Гавейна и Гарета, он обладает репутацией злодея. Ему отводится важная роль во многих произведениях Артурианы, от «Цикла Вульгаты» до «Смерти Артура» Томаса Мэлори, где он публично разоблачает любовную связь Гвиневры и Ланселота. Хотя Гавейн, Гахерис и Гарет пытаются остановить его, он сговаривается с Мордредом, чтобы застать любовников вместе. В некоторых версиях Ланселот убивает его при побеге, в других он вместе с Гахерисом и Гаретом гибнет от рук сторонников Ланселота, пытающихся спасти Гвиневру от казни.

Хотя во многих историях Агравейн принимает участие в злодеяниях, таких как убийства сэра Ламорака и сэра Динадана, не все его действия так плохи. В поэме «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь», где его называют «Агравейн Тяжелая Длань» (), он назван в числе «славных рыцарей». В сочетании со спорным описанием Агравейна в «Персевале» Кретьена де Труа это позволяет предположить, что его репутация не была такой уж злодейской до «Вульгаты».

В современных интерпретациях Артурианы описание характера Агравейна, как правило, только ухудшается. В стихотворении «The Defence of Guenevere» поэт-прерафаэлит Уильям Моррис описывает Агравейна как убийцу собственной матери. В пенталогии Т. Х. Уайта «Король былого и грядущего» вновь Агравейн, а не Гахерис, как у Мэлори, убивает Моргаузу, вдобавок он убил в детстве единорога и назван «главным буяном» семьи. В этой работе он предстает кровожадным трусом, впрочем, достаточно умным.

Семейное дерево (по Мэлори)

Образ Агравейна в кино 
 Рыцари круглого стола / Knights of the Round Table (1953; США) режиссёр Ричард Торп, в роли Агравейна Стивен Верко.

 В «Мерлине» BBC Агравейн — подлый дядя Артура, который внешне выступает на его стороне, но на самом деле поддерживает Моргану; убит Мерлином при попытке убить Артура.

 Обратным примером является фильм 1995 года «Первый рыцарь», где Агравейн изображен героем; его играет Лиам Каннингем. Такая его роль объясняется странностью в тексте Мэлори: хотя Агравейн многократно описывается как враг королевы, он, тем не менее, выбран сопровождать её в поездке на Майский день (путешествие, с которого начинается фильм).

Примечания 

Рыцари Круглого стола